Poljani (Grubišno Polje), een plaats in de Kroatische gemeente Grubišno Polje
 Poljani (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj, Bosnië-Herzegovina
 Poljani (Kreševo), een plaats in de gemeente Kreševo, Bosnië-Herzegovina